Barby – comune francese nel dipartimento delle Ardenne
 Barby – comune francese nel dipartimento della Savoia
 Barby – villaggio inglese nel Northamptonshire
 Barby – città tedesca della Sassonia-Anhalt
 Bärby – area urbana della Svezia

Pagine correlate 
 Barbi
 Barbie (disambigua)